Ullevi kan syfta på: 

 Ullevi, Mörbylånga kommun – på Ölands östra sida.
 Ullevi, Nyköping – en gård utanför Nyköping
 Ullevi hällristning – hällristning nordost om Gnesta i Gåsinge-Dillnäs socken

Göteborg
 Ullevi (etymologi) – namn från guden Ull och ordet vi, helig plats
 Gamla Ullevi (1916) – sportarena invigd 1916, revs 2007. Se denna artikel för etymologi och äldre namn.
 Ullevi – en arena för fotboll, friidrott och konserter invigd 1958
 Gamla Ullevi– en fotbollsarena i Göteborg som invigdes den 5 april 2009

Se även 
 Ullevål
 Ullevi Tennisklubb